Indonesië
 Toapaya (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bintan in de provincie Riouwarchipel
 Toapaya (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bintan in de provincie Riouwarchipel